Accelerated Mobile Pages, HTML voor versnelde mobiele pagina's
 Adenosinemonofosfaat, een ribonucleotide
 Agence et Messageries de la Presse, Belgisch persdistribiteur
 Algemene militaire pensioenwet, Nederlandse wetgeving m.b.t. pensioenen voor militairen
 Amp (personage), een personage uit de computerspellenreeks Mario
 AMP, later Tyco Electronics en tegenwoordig TE Connectivity, in 1955 opgericht bedrijf uit Den Bosch
 asymmetric multiprocessing, meerdere processen parallel en onafhankelijk van elkaar door een processor laten uitvoeren
 Australian Music Prize